De Gazet van Antwerpen Trofee 1995-1996 begon op 21 oktober in Hoogstraten en eindigde met de Internationale Sluitingsprijs in Oostmalle op 18 februari. De Trofee telde dit jaar 8 crossen. De eindwinst was voor de Belg Paul Herygers.

Eindklassement (top 10)

Uitslagen

Bpost bank trofee
Veldrijden in 1995
Veldrijden in 1996